Cryptocelidae är en familj av plattmaskar. Cryptocelidae ingår i ordningen Polycladida, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cryptocelidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Cryptocelidae